Médaille Benjamin Franklin peut faire référence à :

Médaille Benjamin Franklin décernée par l' American Philosophical Society
Médaille Benjamin Franklin décernée par le Franklin Institute
Médaille Benjamin Franklin décernée par la Royal Society of Arts
Médaille Benjamin Franklin décernée par Bioinformatics.org

Voir aussi
 Franklin Medal, décernée par le Franklin Institute 1915–1997
 IBPA Benjamin Franklin Awards, de l'Independent Book Publishers Association